A Game of Chess – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Game of Chess – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
A Game of Chess – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company